Ва́ськин — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Васькин, Александр Анатольевич (род. 1975) — русский писатель, журналист, москвовед.
 
 Васькин, Владимир Савельевич (1941—2022) — советский и российский скульптор, заслуженный художник России.
 Васькин, Павел Афанасьевич (1913—1942) — советский подпольщик, руководитель Волотовской подпольной организации.
 Васькин, Фрол Васильевич (1911—1983) — советский офицер, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Васькин — река в России, приток Депа.

См. также 
 Васькин Бор
 Васькин Поток — деревня в Приволжском районе Ивановской области
 Васькина
 Васькино
 Васькины Нивы — деревня в Тосненском районе Ленинградской области
 Васьки
 Васька